Джон Урри:

 Джон Урри (ум. 1650) — шотландский полководец, один из руководителей войсками парламента в период гражданской войны в Шотландии 1644—1646 годов.
 Джон Урри (1946—2016) — британский социолог.